Рамос има више значења:
 Рамос (Тексас)
 Рамос (Порторико)